Contraalmirante  est un grade militaire utilisé par différentes marines hispanophones :
 Contraalmirante en Argentine ;
 Contraalmirante au Chili ;
 Contraalmirante en Espagne ;
 Contraalmirante au Panama ;
 Contraalmirante au Pérou.

es:Contraalmirante